River North Esk kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 River North Esk (vattendrag i Storbritannien, Angus), Skottland, 
 River North Esk (vattendrag i Storbritannien, lat 55,92, long -3,05), Skottland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar